

Patronyme
 
 François Marzorati (né en 1946), un haut fonctionnaire français ;
 Lino Marzoratti (né en 1986), un footballeur italien ;
 Pierluigi Marzorati (né en 1952), un ancien joueur italien de basket-ball ;
 Pietro Marzorati (1829-1895), un peintre italien.